Antoine Augereau – tipografo francese
 Fernand Augereau – ciclista su strada francese
 Pierre François Charles Augereau – generale francese